

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pickens – capoluogo della Contea di Pickens, Carolina del Sud
 Pickens – città della Contea di Holmes, Mississippi

Persone 
 Bruce Pickens – ex giocatore di football americano statunitense
 Carl Pickens – ex giocatore di football americano statunitense
 Dorian Pickens – ex cestista statunitense
 Francis W. Pickens – politico e diplomatico statunitense
 George Pickens – giocatore di football americano statunitense 
 Israel Pickens – politico statunitense
 James Pickens Jr. – attore statunitense
 Lionel Pickens, meglio noto con lo pseudonimo di Chinx – rapper statunitense
 Slim Pickens – attore statunitense